Муша́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний схід від Нанта, 30 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті нараховувалось 1148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2863,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі особистості 
В поселенні народилась:
 Катрін де Партене (1554—1631) — французька математикиня і аристократка.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Мушам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мушам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея